Salvador Cañellas ist der Name folgender Personen:

* Salvador Cañellas senior (* 1944), spanischer Rallye- und Motorradrennfahrer 
 Salvador Cañellas junior (* 1974), spanischer Rallyefahrer